HD 107148 — звезда восьмой звездной величины, расположенная примерно в 167 световых годах от Земли в созвездии Девы. Звезда является жёлтым карликом со светимостью 1,41 раза больше солнечной. HD 107148 в два раза богаче тяжелыми элементами, чем Солнце. В 2006 году была открыта планета имеющая массу Сатурна у звезды.

Планетная система 
У звезды HD 107148 в 2006 году была обнаружена планета, получившая условное обозначение HD 107148 b. Планета имеет массу 0,21 ± 0,04 массы Юпитера и расположена на расстоянии 0,27 ± 0,02 а. е. от звезды. Год на планете длится приблизительно 48,06 ± 0,06 земных дней, а эксцентриситет её орбиты составляет примерно 0,05 ± 0,17.

Примечания 

107148
Планетные системы